Арнольд Сузи (другая транскрипция — Суси; эст. Arnold Susi; 4 января 1896, деревня Ливония (эстонское поселение), Баталпашинского отдела Кубанской области — 29 мая 1968, Таллин) — эстонский юрист, политический деятель.

Образование 
Учился в Петроградском историко-филологическом институте (1915—1916), юридический факультет Тартуского университета (1924).

На военной службе 
В 1916 мобилизован в русскую армию, окончил 2-ю Петергофскую школу прапорщиков, командовал ротой. В 1917 участвовал в создании эстонских воинских формирований, был офицером третьего эстонского полка. Затем служил в эстонской армии (до 1920), с января 1919 участвовал в Освободительной войне, командовал взводом в роте учителей-добровольцев. Награждён Крестом Свободы первого разряда третьей степени — за военные заслуги.

Адвокат и политик 
С 1929 — присяжный адвокат в Таллине. Деятель Эстонской партии труда, затем Национальной партии центра. В 1944 вошёл в состав Национального комитета Эстонии, автор правительственной декларации и министр просвещения в правительстве Отто Тиифа.

В тюрьме, лагере и ссылке 
В октябре 1944 был арестован органами НКВД, приговорён к восьми годам лишения свободы. В 1945 познакомился с Александром Солженицыным, вместе с которым находился в камере внутренней тюрьмы НКВД в Москве. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженцын писал о Сузи: В его роговых очках — прямые линии надглазий, лицо становится сразу строго, проницательно, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Ещё перед революцией он учился в Петрограде на историко-филологическом и за двадцать лет независимой Эстонии сохранил чистейший неотличимый русский язык. Затем уже в Тарту он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет ещё английским и немецким, все эти годы он постоянно следил за лондонским «Экономистом», за сводными немецкими научными "berісht"ами, изучал конституции и кодексы разных стран — и вот в нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии и звали его «kuldsuu» (золотые уста).

Знакомство с Сузи оказало значительное влияние на идеологическое становление Солженицына — это был первый представитель западной демократической политической культуры, с которым он встретился (и подружился).

После отбытия срока заключения, с 1952 жил на поселении. В 1958—1960 работал в Абакане художественным и музыкальным руководителем Хакасского национального театра. В Абакане он также написал свои воспоминания «Крушение (Обреченность) Российской империи» (на эстонском языке: «Vene impeeriumi hukk») о предреволюционном времени в России.

Последние годы жизни 
В 1960 ему было разрешено вернуться в Эстонию. Жил в Вазула, в 1963—1968 у него несколько раз гостил Солженицын, который там закончил работу над «Архипелагом ГУЛАГ».

Семья 
Сын — Хейно Сузи (1925—1987) — писатель и биохимик, с 1950 жил в США.

Сын — Арно Сузи (1928—1993) — экономист, доцент Тартуского университета.

Дочь — Хели Сузи (1929—2020) — преподаватель немецкого языка, переводчик.

Произведения

Воспоминания 
 «Vene impeeriumi hukk. Otto Tiefi valitsuse ministri mälestused I maailmasõja päevilt». Редактор: Lauri Suurmaa; Предисловие Heli Susi. Tallinn: Издательство Grenader, 2009 432 lk; ISBN 9789949448333
 «Võõrsil vastu tahtmist. Mälestusi vangiajast ja laagripõlvest». <В гостях неуютно. Воспоминание о годах в тюрьме и лагерях> Редакторы: Heli Susi и Anne Velliste; Составитель именного указателя: Jaan Isotamm. Eesti Päevaleht и Akadeemia raamatusari Eesti mälu, nr 49, Tallinn 2011, 576 lk; ISBN 9789949475360

Статьи 
 Testament uues tsiviilseadustikus. Vaba Maa, 19. aprill 1937, nr. 87, lk. 2.

Библиография 
 Эстонский биографический словарь. Таллин, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка
 Александр Солженицын в Эстонии
 Архипелаг ГУЛАГ

Министры образования Эстонии
Юристы Эстонии
Репрессированные в СССР
Мемуаристы Эстонии
Окружение Солженицына
Члены правительства Отто Тиифа
Похороненные на Лесном кладбище Таллина